LFS может означать:
 Linux From Scratch — книга Герарда Бикманса и др., описывающая процесс сборки своего дистрибутива операционной системы GNU/Linux из исходных кодов.
 Live for Speed — универсальный симулятор автомобильных кольцевых гонок.
 Live File System — файловая система для форматирования компакт-дисков.
  — файловая система, разработанная для BSD
 Lightning Fast Shop — платформа с открытым исходным кодом, для создания интернет магазинов, использующая фреймворк Django